Нордешти (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе автономного региона Азорские острова. Расположен на острове Сан-Мигел. Численность населения — 5,5 тыс. жителей (муниципалитет) на 2004 год. Занимает площадь 101,51 км².

Праздник города — 18 июля.

Расположение 

Посёлок расположен в 46 км на восток от адм. центра округа города Понта-Делгада на восточном берегу острова Сан-Мигел.

Муниципалитет граничит:
 на севере — Атлантический океан
 на востоке — Атлантический океан
 на юге — муниципалитет Вила-да-Повуасан
 на западе — муниципалитет Рибейра-Гранде

История 
Посёлок основан в 1514 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Ашада
 Ашадинья
 Алгарвия
 Ломба-да-Фазенда
 Нордеште
 Салга
 Сантана
 Санту-Антониу-де-Нордештинью
 Сан-Педру-де-Нордештинью

См. также 
 Азорские острова (автономный регион)
 Муниципалитеты автономного региона Азорские острова
 Районы автономного региона Азорские острова

Ссылки 
 Официальная страница
 Нордеште. Фотографии, погода, карта и др.
 Photos of Nordeste by Gaspar Ávila

Муниципалитеты автономного региона Азорские острова
Города Португалии